Cetina peut designer :
La Cetina, une riviere de Croatie ;
Cetina, une localité de Croatie située dans la municipalité de Civljane, comitat de Šibenik-Knin ;
Cetina une municipalité espagnole de la province de Saragosse.
 Cetina (DBM-81), navire militaire croate.

Homonymie de toponyme